Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1939 se dispute à Berkeley du  au .

Sarah Fabyan remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wolfenden.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patsy McCoy Brown et Freda James.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1939
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1939
Septembre 1939
Octobre 1939